

Мелвін — місто, штат Айова
 Мелвін — місто, штат Техас
 Мелвін — селище, штат Іллінойс
 Мелвін — селище, штат Мічиган